

Aéronautique 
 Westland Whirlwind, un avion
 Westland Whirlwind, un hélicoptère